X-Phos steht für:

 5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat
 Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropylbiphenyl-2-yl)phosphan 

XPHOS